Каньявераль ( — плавни) — многозначный термин.

Топоним:
 Каньявераль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес.
 Каньявераль-де-Леон — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва.
  — одна из  (административно-территориальных единиц третьего уровня) в Панаме, в округе  (провинция Кокле).
  — город в Перу, в провинции Контральмиранте-Вильяр (регион Тумбес на севере страны).

Фамилия:
  (род. 1988) — колумбийский футболист.
  (1857—1936) — испанский аристократ, политик и предприниматель.

См. также 
 Канаверал (значения)